El Aquichal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Palmar Aquiche Primero, ort, Veracruz, Tantoyuca, 
 El Aquichal (Laja Segunda), Veracruz, Tantoyuca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar